Crossville kan syfta på:

 Crossville, Alabama
 Crossville, Illinois
 Crossville, Tennessee